La Liga Leumit 1987-1988 è stata la 34ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
Stagioni del campionato israeliano di pallacanestro